Quadro – sinonimo di "dipinto" 
 Quadro – in meccanica dei veicoli, termine che indica un motore a scoppio in cui il rapporto tra la corsa dei pistoni e l'alesaggio dei cilindri è pari a 1
Quadro – frazione del comune italiano di Todi
 Quadro – nel diritto del lavoro italiano, una categoria di lavoratore subordinato
 Quadro – nella terminologia teatrale, una o più parti di un atto
 Quadro – nella terminologia cinematografica, la cornice entro la quale sono contenute le immagini
 Quadro – linea di schede video professionali prodotte dall'azienda statunitense NVIDIA
 Quadro (quadro clinico) – in medicina, insieme delle manifestazioni con le quali una malattia si presenta all'osservazione del medico 
 Quadro (quadro elettrico) – parte di un impianto elettrico, industriale o domestico, a valle del contatore e a monte degli utilizzatori
 Quadro – l'organico di ufficiali e sottufficiali di un'unità militare incaricati dell'addestramento degli altri membri dell'unità.

Altri progetti